Сезон Первенства ВХЛ 2020/2021 — 6-й розыгрыш Первенства ВХЛ. Регулярный чемпионат начался 18 сентября 2020 года и завершился 21 февраля 2021 года. Каждая команда сыграла в регулярном чемпионате по 40 игр.

Победителем плей-офф стали «Красноярские Рыси», усилившиеся перед решающими матчами игроками своего «материнского» клуба — красноярского «Сокола».

Клубы 
Перед началом нового сезона хоккейный клуб «Оренбург» снялся с соревнований в связи с финансовыми трудностями.

Турнирное положение команд 
1 и 2 места попадают напрямую в полуфинал плей-офф, остальные команды примут участие в четвертьфинальных сериях.

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Первенства ВХЛ  

Первенство Высшей хоккейной лиги
Спорт в России в 2020 году
Хоккейные лиги в сезоне 2020/2021
Спорт в России в 2021 году